Завод — многозначное слово:

Экономические и технические термины 
 Заво́д — промышленное предприятие, обычно с механизированными производственными процессами.
 Заво́д — предприятие по разведению породистых животных, например, конный завод.
 Заво́д — полиграфический термин, означающий часть тиража книги или другой печатной продукции, отпечатанную одной партией на одном полиграфическом предприятии.

Топоним 
Заводом в Российской империи обычно также назывались заводские посёлки, выросшие вокруг металлургических и горных заводов при их основании в связи с припиской к заводам рабочих и крестьян до отмены крепостного права, в таких случаях названия населённых пунктов совпадали с названиями заводов в исторических документах того периода. В дальнейшем слово «завод» из большинства таких названий выпадало. К примеру: Ижевский завод, Абаканский завод, Миасский завод и т.д. (См. также:     ). Некоторые из таких названий сохранились и до наших дней, к примеру: посёлок Михайловский Завод.

Белоруссия 
 Завод — деревня в Жлобинском районе Гомельской области.
 Завод — деревня в Пуховичском районе Минской области.

Россия 
 Завод — деревня в Бабаевском районе Вологодской области.
 Завод — деревня в Кадуйском районе Вологодской области.
 Завод — деревня в Вадском районе Нижегородской области.
 Завод — деревня в Окуловском районе Новгородской области.
 Завод — деревня в Великолукском районе Псковской области.
 Завод — деревня в Плюсском районе Псковской области.

Украина 
 За́вод — село в Черниговском районе Черниговской области.

Кино 
 «Завод» — фильм Юрия Быкова, вышедший в прокат в феврале 2019 года.

Другое 
 «Завод» — команда КВН.

См. также